Perito Moreno může být:

 Francisco „Perito“ Moreno (1852–1919) – argentinský objevitel, po němž bylo pojmenováno několik míst:
 Perito Moreno – ledovec v Argentině
 Perito Moreno – národní park v Argentině
 Perito Moreno (Santa Cruz) – město v Argentině